Meisterschaft bezeichnet:
 ursprünglich herausragende Handwerkskunst
 hervorragendes Können; siehe Virtuose
 Meisterschaft (Sport), periodischer sportlicher Wettbewerb